Kalna ist der Name mehrerer Orte:

 Kalna (Buczkowice), Ortschaft der Gemeinde Buczkowice, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Kalna (Deraschnja) (ukrainisch Кальна), Ort in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, Ukraine
 Kalna (Dolyna) (ukrainisch Кальна), Ort in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna, Ukraine
 Kalna (Knjaževac), Ort im Okrug Zaječar, Opština Knjaževac, Serbien
 Kalna (Indien), Ort in Indien
 Kalná nad Hronom, Ort in der Slowakei

Kalna ist der Familienname folgender Personen:

 Inga Kalna, lettische Opernsängerin der Stimmlage Sopran
Siehe auch:
 Nieder Kalna